Kraljevec je lahko:
 Kraljevec na Sutli (Hrvaška)
 Kraljevec Radobojski (Hrvaška)
 Kraljevec Šemnički (Hrvaška)
 staro slovansko ime za Kaliningrad (do leta 1946 nem. Königsberg)

Glej tudi 
 Kraljevac (razločitev)
 Kraljevo (Srbija)
 Kraljevi Gradec (Hradec Králové, Češka)
 Kralj